Ву́лиця Ада́ма Міцке́вича (також Ву́лиця Міцке́вича) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Бучач.
Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Адама Міцкевича — вулиця в місті Калуш
 Вулиця Адама Міцкевича — вулиця в місті Київ.
Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Ковель.
Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Красилів.
Вулиця Міцкевича — вулиця в Кривому Розі
 Вулиця Адама Міцкевича — вулиця в місті Кропивницький.
Вулиця Адама Міцкевича — вулиця в місті Миколаїв Львівської області.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Адама Міцкевича — вулиця в місті Чернівці.
Вулиця Міцкевича — вулиця в місті Яворів.

Провулок Міцкевича 

 Провулок Міцкевича — провулок в місті Дніпро.
 Провулок Міцкевича — провулок в місті Ковель.